Horter ist der Familienname der folgenden Personen:

 Charles Horter (* 1948), US-amerikanischer Segler
 Wolfgang Horter (* 1924), deutscher Fußballspieler